Dominik Kossakowski (ur. 5 czerwca 1997 w Gdańsku) – polski żużlowiec.

Brązowy medalista młodzieżowych mistrzostw Polski par klubowych (Gdańsk 2013).

Starty w lidze polskiej

Przypisy 
 

Polscy żużlowcy
Żużlowcy Wybrzeża Gdańsk
Ludzie urodzeni w Gdańsku
Urodzeni w 1997